IBS peut faire référence à : 

 International Biometric Society (en français, Société biométrique internationale) ;
 Institut de biologie structurale ;
 Inhibiteurs systémiques de la synthèse des stérols ;
 Ion-beam sputtering (en français, pulvérisation par faisceau d’ions) ;
  ;
 International Business School, de Budapest ;
 International Business School, de Beijing.